Edwin González – calciatore guatemalteco
Edwin González – calciatore salvadoregno